Артём Леонидович Теплов (; 14 октября 1992, Новополоцк) — белорусский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Воспитанник новополоцкого футбола, начиная с 2011 попадает в основной состав «Нафтана». В сезонах 2012-2013 из-за травмы потерял место в основе и обычно выступал за дубль, тем не менее сумел забить 3 гола за основную команду.

Сезон 2014 начал на скамейке запасных, позже стал временем появляться в основном составе, обычно на позиции левого защитника или полузащитника. Только в сезоне 2016 он окончательно закрепился в основе. В сезоне 2017 он чаще играл на позиции левого полузащитника. Остался в «Нафтане» в сезоне 2018, когда команда вылетела в Первую лигу.

В марте 2019 года он перешел в «Сморгонь» и вскоре подписал с клубом контракт. В октябре 2019 года по соглашению сторон покинул сморгоньский клуб.

В январе 2020 года получил дисквалификацию на один год из-за договорного матча. В июле был приговорён к двум годам исправительных работ.

Статистика выступлений

Карьера в сборной 
Играл за молодежную сборную Белоруссии на Кубке Содружества 2012 в Санкт-Петербурге. Был признан лучшим защитником этого турнира. Позже выступал за молодежную сборную в товарищеских матчах.

Достижения 
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2011/12
 Лучший защитник Кубка Содружества: 2012

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Сморгонь»